Pešić oder Pesic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Pešić (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Branislav Pešić († 2010), jugoslawischer Mediziner

 Daniela Pešić (* 1999), kroatische Leichtathletin 
 Darko Pešić (* 1992), montenegrinischer Leichtathlet
 Ivan Pešić (* 1989), kroatischer Handballtorwart
 Marko Pešić (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Nemanja Lakić-Pešić (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Svetislav Pešić (* 1949), serbischer Basketballspieler und -trainer